Princeps senatus  — почётное обозначение первого человека в списке сенаторов в Древнем Риме.

Не имея никаких властных привилегий перед остальными сенаторами, принцепс мог высказывать своё мнение самым первым. Он также пользовался особым почётом среди других сенаторов и граждан.

Принцепс определялся цензорами в ходе составления списка сената. Первым в список помещался человек, прошедший через все ступени иерархии магистратур (cursus honorum). Отмечается, что практически все известные принцепсы сената — представители «старших родов» (): Клавдиев, Корнелиев, Манлиев, Фабиев, Эмилиев. Чаще всего, принцепсом становился один из бывших цензоров. Тит Ливий упоминает существование обычая, на который в 209 году до н. э. Марк Корнелий Цетег указывал Публию Семпронию Тудитану: «первым в сенате ставить того, кто первый из ныне живущих сенаторов был в своё время цензором».

Наибольшее влияние принцепсы сената имели в конце III—II веках до н. э. (в частности, Квинт Фабий Максим Веррукоз и Публий Корнелий Сципион Африканский). В I веке до н. э. влияние принцепсов упало, и около 28 года до н. э. Октавиан Август назначил принцепсом сената сам себя. Впоследствии почётное обозначение принцепса было наделено новым смыслом и послужило важным элементом формирования императорской власти.

Принцепсы сената 
 с 220 до н. э. — Луций Корнелий Лентул Кавдин;
 с 214 до н. э. — Марк Фабий Бутеон;
 с 209 до н. э. — Квинт Фабий Максим Веррукоз;
 с 199 до н. э. — Публий Корнелий Сципион Африканский;
 с 184 до н. э. — Луций Валерий Флакк;
 с 179 до н. э. — Мамерк Эмилий Лепид;
 с 147 до н. э. — Публий Корнелий Сципион Назика Коркул;
 с 136 до н. э. — Аппий Клавдий Пульхр;
 с 131 до н. э. — Луций Корнелий Лентул Луп;
 с 125 до н. э. — Публий Корнелий Лентул;
 с 115 до н. э. — Марк Эмилий Скавр;
 с 86 до н. э. — Луций Валерий Флакк;
 с 70 до н. э. — Мамерк Эмилий Лепид Ливиан;
 43 до н. э. — Марк Туллий Цицерон;
 с 28 до н. э. — Октавиан Август (назначил сам себя)

Примечания

Литература 
 
 
 Принцепс // Советская историческая энциклопедия

Политика Древнего Рима